Лоре́нсо Викториа́но Аги́рре Са́нчес (; 14 ноября 1884, Памплона — 6 октября 1942, Мадрид) — испанский художник, карикатурист, плакатист и сценограф.

Биография 
Лоренсо Агирре родился в Памплоне, но когда ему было четыре года его семья переехала в Аликанте. Первые уроки искусства получил в возрасте одиннадцати лет у Лоренсо Касановы. В 1899 году приехал в Мадрид, где учился в Королевской академии изящных искусств Сан-Фернандо, в 1904 году стал учителем рисования в специальной школе живописи, скульптуры и гравюры при данной Академии. Шесть лет спустя он отправился в Париж, где работал в студии сценографии Парижской оперы, также брал частные уроки у Алисы Бэйли.

Первая персональная выставка Агирре состоялась по его возвращении на родину в 1919 году в частной галерее Ateneo de Madrid. После этого художник продолжал часто выставляться и получил множество наград, в том числе медаль за третье место на национальной выставке изобразительных искусств в 1922 году и медаль за второе место в 1926 году. В 1925 году Лоренсо Агирре получил главную награду на международной выставке современных промышленных и декоративных искусств.

На протяжении всей своей жизни он помогал в организации праздников Костров святого Иоанна Крестителя, также был видным членом Коммунистической партии и преданным республиканцем.

В 1931 году, после провозглашения второй Республики, Агирре стал более активно участвовать в политической жизни страны. Во время Гражданской войны он последовал за республиканским правительством сначала в Валенсию, затем в Барселону. Верность Лоренсо Агирре законному правительству вынудила его и его семью после войны иммигрировать во Францию. Задержавшись на некоторое время в Париже, он отправился в Гавр с намерением эмигрировать в Америку.

Из-за немецкого вторжения во Францию в 1940 году он был вынужден бежать на юг, где был арестован при попытке пересечь границу. Агирре был доставлен в тюрьму Ондаррета в Сан-Себастьяне, где содержались многие республиканцы, а затем переведён в тюрьму на улице Генерала Диеса Порльера в Мадриде. Лоренсо Агирре был казнён 6 октября 1942 года в возрасте 59 лет по обвинению в «подстрекательстве к восстанию».
Основные ретроспективные выставки его работ были проведены в Бильбао (1986), Памплоне и Барселоне (одновременно в 1999) и в Аликанте, в Музее изящных искусств Гравина (2003). Две из его дочерей также стали известными; Иезуза (род.1932) как художник и Франциска как поэт.

Примечания

Литература 
 Homenaje a Lorenzo Aguirre (1884—1942), (exhibition catalog), presented by the Banco de Bilbao, 1986
 Lorenzo Aguirre olvidado y regresado, in the official magazine of the Bonfires of Saint John: FESTA. Ayuntamiento de Alicante, 2000

Ссылки 
 Lorenzo Aguirre @ Diccionario de Pintores Alicantinos. (with numerous paintings and posters)
 «Una Vida Apasionante y una Muerte Horrenda» @ Alicante Vivo

Художники Испании XX века
Социалисты Испании
Коммунисты Испании
Иммигрировавшие во Францию из Испании
Персоналии:Наварра